Соревнования по биатлону среди мужчин в спринтерской гонке на 10 км на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 12 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный центр биатлона расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки запланирован на 17:00 по местному времени (UTC+8).

Действующим олимпийским чемпионом в спринте являлся немецкий биатлонист Арнд Пайффер.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU)